Акст () — фамилия.
 Акст, Мориц Карл Август (1801—1863) — немецкий филолог.
 Акст, Хельга (род. 1937) — немецкая шахматистка, международный мастер (1961) среди женщин.